

Persone
 Antonietta Giongo (1973) – ex pentatleta italiana
 Franco Giongo (1891-1981) – atleta italiano
 Giuliano Giongo (1942) – esploratore e alpinista italiano
 Maria Cristina Giongo (1951) – scrittrice e giornalista italiana

Altro
 Giongo – corso d'acqua della Lombardia